Featherstone puede hacer referencia a:

 Featherstone, un municipio en el estado de Minnesota (Estados Unidos);
 tres parroquias civiles en Inglaterra y los pueblos ubicados en ellas:
 Featherstone, en el condado de Northumberland;
 Featherstone, en el condado de Staffordshire;
 Featherstone, en el condado de Yorkshire del Oeste.

También es el apellido de:

 Angela Featherstone, una actriz canadiense.